Atherina är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Atherina ingår i familjen silversidefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Atherina